Die Liste lettischer Schachspieler enthält Schachspieler, die für den lettischen Schachverband spielberechtigt sind oder waren und mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

 Träger einer der folgenden FIDE-Titel: Großmeister, Ehren-Großmeister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Träger einer der folgenden ICCF-Titel: Großmeister, Verdienter Internationaler Meister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen;
 Gewinn einer nationalen Einzelmeisterschaft
 eine historische Elo-Zahl von mindestens 2500 (vor Einführung der Elo-Zahl im Juli 1971).

Allgemeines 

Im Nahschach sind neun Großmeister, 12 Internationale Meister (darunter als einzige Frau Olita Rause), sechs Großmeisterinnen der Frauen und vier Internationale Meisterinnen der Frauen für den lettischen Schachverband spielberechtigt. Sechs Großmeister, vier Internationale Meister, eine Großmeisterin der Frauen und zwei Internationale Meisterinnen der Frauen sind nicht mehr für den lettischen Schachverband spielberechtigt, fünf Großmeister, ein Ehren-Großmeister und zwei Internationaler Meister sind bereits verstorben. Michail Tal war von 1960 bis 1961 Weltmeister.

Im Fernschach haben acht lettische Spieler den Titel eines Großmeisters (darunter als einzige Frau Olita Rause), elf den eines Verdienten Internationalen Meisters, dreizehn den eines Internationalen Meisters und zwei den eines Großmeisters der Frauen erworben. Von diesen sind vier Großmeister und drei Internationale Meister bereits verstorben. Jānis Vitomskis gewann die 28. Fernschach-Europameisterschaft.

Die lettische Einzelmeisterschaften wurde 83 mal, die lettische Meisterschaft der Frauen 74 mal ausgespielt. Rekordmeister ist Jānis Klovāns, der die Meisterschaft der LSSR neunmal gewann; die Meisterschaft des unabhängigen Lettlands gewann Vladimirs Petrovs mit vier Titeln am häufigsten. Den Wettbewerb der Frauen entschied Milda Lauberte mit 13 Titeln am häufigsten für sich; die Frauenmeisterschaft des unabhängigen Lettlands gewann Laura Rogule mit zehn Titeln am häufigsten.

Weitere sechs lettische Spieler erreichten vor dem Juni 1971 eine historische Elo-Zahl über 2499.

Liste 

Die folgende Tabelle enthält diese Angaben:
 Name: Nennt den Namen des Spielers.
 Lebensdaten: Nennt das Geburtsjahr und gegebenenfalls das Sterbejahr des Spielers.
 FIDE: Nennt den höchsten FIDE-Titel des Spielers (GM = Großmeister, HGM = Ehren-Großmeister, IM = Internationaler Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen)
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung
 ICCF: Nennt den höchsten ICCF-Titel des Spielers (GM = Großmeister, SIM = Verdienter Internationaler Meister, IM = Internationaler Meister, LGM = Großmeisterin der Frauen).
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung.
 Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen lettischen Einzelmeisterschaften während der Unabhängigkeit des Landes.
 Titel (LSSR): Nennt die Anzahl die Anzahl der gewonnenen lettischen Einzelmeisterschaften von 1941 bis 1990.
 Titel (Frauen): Nennt die Anzahl der gewonnenen lettischen Einzelmeisterschaften der Frauen.
 Titel (Frauen, LSSR): Nennt die Anzahl die Anzahl der gewonnenen lettischen Einzelmeisterschaften der Frauen von 1941 bis 1990.
 historische Elo: Nennt für Spieler, die weder FIDE- noch ICCF-Titel haben und nie eine lettische Meisterschaft gewonnen haben, die höchste vor Juli 1971 erreichte historische Elo-Zahl, sofern diese mindestens 2500 beträgt.
 weitere Verbände: Gibt für Spieler, die früher oder später für mindestens einen anderen Verband spielberechtigt waren, diese Verbände mit den Zeiträumen der Spielberechtigung (sofern bekannt) an. Verbandswechsel infolge der lettischen Unabhängigkeiten 1918 und 1991 oder der Annexion Lettlands im 2. Weltkrieg werden nicht aufgeführt.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 23. Dezember 2021.

Siehe auch 
 Liste der lettischen Meister im Schach

Weblinks 

 Titelträger im Fernschach bei der International Correspondence Chess Federation (englisch)

Einzelnachweise 

!Liste
Schachspieler Lettland
Lettland